Euante era la presunta madre delle Grazie, figure della mitologia greca
 Euante è anche un satellite naturale minore del pianeta Giove